Aceasta este lista celor 304 comune din departamentul Aveyron din Franța.

 (CAR) Comunitatea alglomerării Grand Rodez, creată în 2000.

Aveyron